Goldener Hahn steht für:

 Goldener Hahn (Werbepreis), österreichischer Werbepreis
 Goldener Hahn (Filmpreis), chinesischer Filmpreis